Coup de grace – espressione di origine francese  per "colpo di grazia"
 Coup de Grâce – album dei Mink DeVille del 1981
 Coup de Grace – album dei The Stranglers del 1998
 Coup de Grace – album degli Orange Goblin del 2002
 Coup de Grace – album dei Plasmatics del 2002
 Coup de Grace – album dei Treat del 2010
 Coup de Grâce – album di Kaos del 2015
 Coup de Grace – album dei The Resistance del 2016
 Coup de Grace – album di Miles Kane del 2018